Miejscowości w Polsce:
 Nagoszewka Druga
 Nagoszewka Pierwsza